Smiljevac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Smiljevac, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
 Smiljevac, un sommet des monts Tara ;
 Smiljevac, un village situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica.